Marcel Dupont peut désigner :
 Marcel Dupont (1879-1964), écrivain et historien français ;
 Marcel Dupont, joueur français de tennis ;
 Marcel Dupont (1917-2008), coureur cycliste sur route et sur piste belge.